El término Armero puede referirse a:

Localidades 
 Armero, municipio del departamento del Tolima, en Colombia.

Personajes 
 Francisco Armero y Fernández de Peñaranda, marqués del Nervión y Grande de España (1804 - 1867),  marino y político español.
 Nicanor Armero Iranzo, viticultor español, alcalde del Ayuntamiento de Requena y procurador en las Cortes Españolas.
 Pablo Armero (1986),  futbolista colombiano.
 José León Armero Racines, prócer de la independencia de Colombia. 
 Julio Garavito Armero, astrónomo, matemático, economista, poeta e ingeniero colombiano.

Oficio 
 Armero, persona que desempeña el oficio dedicado a la fabricación, reparación, venta y limpieza de armas.

Ocasiones 
 Tragedia de Armero, ocurrido en el municipio del mismo nombre el 13 de noviembre de 1985.

Varios 
 Armero (gabinete), escaparate de armas.
 Armero (película), filme sobre la tragedia de Armero.